Snamjanka (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Snamjanka, Stadt in der Oblast Chmelnyzkyj
 Snamjanka (Krasnohwardijske), Dorf im Rajon Krasnohwardijske, Autonome Republik Krim
 Snamjanka (Krasnoperekopsk), Dorf im Rajon Krasnoperekopsk, Autonome Republik Krim
 Snamjanka (Nowa Wodolaha), Dorf im Rajon Nowa Wodolaha, Oblast Charkiw
 Snamjanka (Cherson), Dorf im Rajon Cherson, Oblast Cherson
 Snamjanka (Slowjanoserbsk), Dorf im Rajon Slowjanoserbsk, Oblast Luhansk
 Snamjanka (Mykolajiw), Dorf im Rajon Mykolajiw, Oblast Mykolajiw
 Snamjanka (Beresiwka), Dorf im Rajon Beresiwka, Oblast Odessa
 Snamjanka (Schytomyr), Dorf im Rajon Schytomyr, Oblast Schytomyr
 Snamjanka (Pryluky), Dorf im Rajon Pryluky, Oblast Tschernihiw